

Aeronautica 
 English Electric Lightning, successivamente BAC Lightining, – caccia intercettore britannico
 Lockheed Martin F-35 Lightning II – caccia multiruolo di 5ª generazione
 Lockheed P-38 Lightning – caccia pesante bimotore statunitense

Cinema 
 Lightning – film del 1927 diretto da James C. McKay

Informatica 
 Lightning – estensione di Mozilla Sunbird
 Lightning – connettore prodotto da Apple a partire dal 2012
 Lightning – serie di schede video custom prodotte da MSI

Letteratura 
 Lampi (Lightning) – romanzo di Dean Koontz del 1988

Musica 
 Lightning – singolo dei The Wanted del 2011, dall'album Battleground
 Lightning – seconda traccia dell'album "Songs from liquid days" (1986). Glass Philip (musica), Vega Suzanne (testo), Pendarvis Janice (voce).

Nautica 
 Lightning – classe velica

Sport 
 Tampa Bay Lightning – squadra di hockey su ghiaccio statunitense

Altro 
 Lightning – personaggio di A tutto reality
 Lightning – personaggio di Final Fantasy XIII
 Lightning – personaggio della serie T.H.U.N.D.E.R. Agents
 Lightning – personaggio dei cartoni animati Tom & Jerry
 Lightning Bolt – soprannome di Usain Bolt